Соломо́н Ле́фшец (, 3 сентября 1884, Москва — 5 октября 1972, Принстон, штат Нью-Джерси) — американский .

Член Национальной академии наук США (1925), иностранный член Лондонского королевского общества (1961), Французской академии наук (1963; корреспондент с 1957).

Биография 
Родился в городе Москве в семье евреев, которые были подданными Османской империи. После рождения сына семья уехала во Францию, где он обучался инженерному делу в Центральной школе (École Centrale) в Париже. В 1905 году Лефшец эмигрировал в США.

В 1907 году он получил тяжёлую производственную травму (потерял обе руки) и занялся чистой математикой. С 1924 года — сотрудник Принстонского университета. Основные работы были сделаны Лефшецом в области алгебраической геометрии и особенно в топологии, где он ввёл понятие сингулярных гомологий, двойственности Лефшеца, общую теорию пересечения циклов в многообразиях (вместе с Х. Хопфом) и доказал знаменитую теорему о неподвижной точке Лефшеца, обобщающую классический результат Брауэра. Позднее, вернувшись к работе после выхода на пенсию после запуска первого советского искусственного спутника в 1957 году Лефшец вместе с сотрудниками организуют большую и плодотворную работу в теории нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений.

Его учениками были Ричард Беллман, Джон Маккарти, Норман Стинрод и Шиинг-Шен Черн.

Награды 
 Премия имени Бохера (1924)
 Национальная научная медаль США (1964)
 Лекция Джона фон Неймана (1964)
 Премия Стила (1970)

Книги на русском языке 
 Лефшец С. Алгебраическая топология — М.: ИЛ, 1949
 Лефшец С. Геометрическая теория дифференциальных уравнений — М.: ИЛ, 1961
 Ла-Салль Ж., Лефшец С. Исследование устойчивости прямым методом Ляпунова — М.: ИЛ, 1967
 Лефшец С. Устойчивость нелинейных систем автоматического управления — М.: Мир, 1967

Медаль Соломона Лефшеца 
Две медали Соломона Лефшеца () за достижения вручаются на Математических конгрессах Америк, проводимых раз в 4 года (). Вместе с медалью лауреат получает гонорар 5 тысяч долларов США.

Список лауреатов
 2013: Каффарелли, Луис, Палис, Жакоб

Мемориальная лекция Соломона Лефшеца 
В Национальном Политехническом университете Мехико проводятся лекции в его память ().

Список лекторов:
 1975 — 
 1976 —   Атья, Майкл Фрэнсис
 1977 —  Бомбиери, Энрико
 1978 — Черн Шиинг-Шен
 1979 —   Милнор, Джон Уиллард
 1982 —  Мамфорд, Дэвид
 1985 —  Тёрстон, Уильям Пол
 1989 —  Синай, Яков Григорьевич
 1991 — Маслов, Виктор Павлович
 1995 — 
 2005 —  Концевич, Максим Львович
 2006 — Салливан, Деннис
 2007 — 
 2008 — 
 2011 —  Виттен, Эдвард
 2012 — Элиашберг, Яков Матвеевич
 2015 — Пенроуз, Роджер.

Примечания

Ссылки 
 
 «Fine Hall in its golden age: Remembrances of Princeton in the early fifties» by Gian-Carlo Rota. Contains a lengthy section on Lefschetz at Princeton.

Топологи
Награждённые Национальной медалью науки США
Президенты Американского математического общества
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные доктора Карлова университета
Преподаватели Канзасского университета
Выпускники Центральной школы искусств и мануфактур
Выпускники Университета Кларка
Лауреаты премии Бохера